Шарада (письмо) (Śāradā) - індійське письмо, яке належить до типу абуґід. 
 Шарада ( — «бесіда») — різновид версифікаційної гри, котрий полягає у відгадуванні закодованих слів чи виразів, сприяючи розвитку інтелекту та активізації мовного поля під незвичним, асоціативним кутом зору.
 Шарада (фільм) (; США, 1963) — романтичний детектив кінорежисера Стенлі Донена.